Azul Televisión puede referirse a:

 Azul Televisión, antigua denominación de la emisora de televisión Canal 9 de Buenos Aires, Argentina.
 Azul Televisión, antigua denominación de la emisora de televisión El Día Televisión de Canarias, España.